Христианство на Ближнем Востоке — международный ежеквартальный двуязычный научный журнал открытого доступа по теологии и актуальным вопросам современной и исторической христианской ближневосточной проблематики. Основан в 2017 г.

Журнал публикует статьи в следующих основных рубриках:

1. Современное состояние христианской религии на Ближнем Востоке (1917 — наши дни)

 Христианство в Палестине
 Христианство на Аравийском полуострове
 Христианство на Севере Африки

2. Христианство в странах Большого Ближнего Востока

3. История христианства на Ближнем Востоке

 Римский период
 Византийский период
 Османский период

4. Христианство в Африке

 Современное положение христианской религии на Африканском континенте (1960 — наши дни)
 История христианского присутствия в Африке

4. Вопросы теологии

5. Рецензии и обзоры

Журнал включен в РИНЦ и Общецерковный перечень рецензируемых изданий, в которых должны публиковаться результаты исследований соискателей церковных ученых степеней доктора богословия, доктора церковной истории и кандидата богословия.

За последние годы в журнале были освещены вопросы положения христианских церквей в ближневосточном регионе, общин верующих, религиозных миссий; исследовались взаимоотношения христианских церквей, а также их отношения с другими религиями. Рассматривались вопросы богословского и церковно-практического характера, которые оказывали влияние на положение и развитие христианской религии на Ближнем Востоке на современном этапе. При этом в статьях особое внимание было уделено тематике преследования христиан и сокращению христианского присутствия в регионе.

Ссылки 
 https://www.cmideast.ru Сайт журнала

Христианские СМИ
Религиозные журналы России